Сент-Джеймс ( или St. James) может означать:

География 
 Сент-Джеймс (площадь) (St. James's Square) — площадь в историческом центре Лондона
 Сент-Джеймс (Миннесота) — город в округе Уотонуан, штат Миннесота, США

Фамилия 
 Сент-Джеймс, Вивиан (1964—2009) — австралийская актриса и танцовщица
 Сент-Джеймс, Изабелла (род. 1975) — американская модель и актриса польского происхождения.
 Сент-Джеймс, Ребекка (род. 1977) — австралийская певица.
 Сент-Джеймс, Сьюзан (род. 1946) — американская актриса.

См. также 
 Сент-Джеймс-Сити (Флорида) — статистически обособленная местность в округе Ли, штат Флорида, США
 Сент-Джеймс-Уиндуорд — округ в Сент-Китс и Невис
 «Сент-Джеймс Гейт» — ирландский футбольный клуб из Дублина
 «Сент-Джеймс Парк» — футбольный стадион в Ньюкасл-апон-Тайне, Англия
 «Сент-Джеймс холл» — концертный зал в Лондоне